Tunel pod placem Daszyńskiego w Toruniu – tunel drogowy stanowiący fragment Trasy Wschodniej w Toruniu.

Lokalizacja 
Tunel znajduje się we wschodniej części miasta, na styku trzech dzielnic: Rubinkowa, Jakubskiego Przedmieścia i Winnicy, na Placu Daszyńskiego. Łączy on ulicę Wschodnią z mostem im. Elżbiety Zawackiej i przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu kołowego.

Historia 
Tunel jest jednym z obiektów inżynierskich powstałych w ramach projektu „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. Powstał w latach 2010–2013, a oddany dla ruchu kołowego został wraz z otwarciem mostu drogowego im. Elżbiety Zawackiej 9 grudnia 2013 roku.

Początkowo „projekt mostowy” zakładał, że tunel ten będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, lecz ostatecznie, po konsultacjach projektanta z urzędnikami z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, wybudowano dwie jezdnie z czterema pasami ruchu łącznie.

Spośród wszystkich obiektów inżynierskich tzw. projektu mostowego, budowa tunelu przysporzyła najwięcej kłopotów technicznych, np. z przebudową dwóch komór kanalizacyjnych i przełożeniem kabli energetycznych oraz torowiska tramwajowego.

Galeria

Zobacz też 
 Estakada im. Marka Sudaka w Toruniu
 Mosty i wiadukty w Toruniu
 Transport w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zabiegi Urzędu Miasta o nowy most w Toruniu
 Serwis dedykowany budowie nowego mostu drogowego w Toruniu

Infrastruktura transportu w Toruniu
Toruń
Toruń